

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Według TERYT jest ich 9, w tym 3 podstawowe
 Adamówka – część miasta Sochaczew
 Adamówka – część miasta Staszów
 Adamówka – część wsi Wronowice w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Werbkowice
 Adamówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Żółkiewka
 Adamówka – część wsi Wola Karczewska w woj. mazowieckim, w pow. otwockim, w gminie Wiązowna
 Adamówka – część wsi Tuczempy w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Jarosław
 Adamówka – wieś w woj. podkarpackim, w pow. przeworskim, w gminie Adamówka
 Adamówka – część wsi Czyżowice w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Bejsce
 Adamówka – osada leśna w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Rytwiany

Miejscowości na Ukrainie 
 Adamówka – wieś w obwodzie chmielnickim, w rejonie derażniańskim
 Adamówka – wieś w obwodzie chmielnickim, w rejonie wońkowieckim
 Adamówka – wieś w obwodzie chmielnickim, w rejonie kamienieckim
 Adamówka – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie radziechowskim
 Adamówka – byłe miasteczko, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie brzeżańskim, obecnie część Brzeżan
 Adamówka – wieś w obwodzie winnickim, w rejonie barskim
 Adamówka – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie ratnieńskim
 Adamówka – wieś w obwodzie żytomierskim, w rejonie baranowskim

Miejscowości na Białorusi 
 Adamówka – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Tumiłowicze.

Inne 
 Adamówka – gmina wiejska
 Adamówka – polana w Gorcach

Zobacz też 
 Adamek, Adamierz, Adamka, Adamki, Adamkówka, Adamowice, Adamowizna, Adamowo, Adamów, Adamówek, Adamów-Kolonia, Adampol, Adamy, Adamiwka

Linki zewnętrzne